Талга́т Бакытбе́кович Жайла́уов (; 7 июля 1985, Усть-Каменогорск, СССР) — казахстанский хоккеист, крайний нападающий. Являлся капитаном национальной сборной Казахстана. Лучший хоккеист Казахстана 2007 года.

Карьера 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея, первый тренер — Владимир Беляев.

Был знаменосцем делегации Казахстана на церемониях открытий зимних Азиатских игр 2007 и 2011 годов.

На уровне КХЛ провёл 11 сезонов, в течение которых принял участие в 418 матчах (включая игры плей-офф), забросив 75 шайб и отдав 105 результативных передач. 7 января 2013 года сделал свой первый хет-трик в КХЛ, трижды поразив ворота новокузнецкого «Металлурга» («Барыс» победил в гостях со счётом 6:8). В 2014 году принял участие в матче звёзд КХЛ.

Достижения 
 Чемпион зимних Азиатских игр 2011 года
 Серебряный призёр зимних Азиатских игр 2007 года
 Чемпион Казахстана (2005, 2007)

Примечания 

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой